HMAS „Warrego” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty Royal Australian Navy; pochodzi od rzeki Warrego:
 HMAS „Warrego” – niszczyciel typu River z okresu I wojny światowej
 HMAS „Warrego” – slup typu Grimsby z okresu II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy australijskich okrętów